

Persone 
Albert Hermann Traber - imprenditore svizzero
Gregor Traber  - ostacolista tedesco
Zacharias Traber - religioso gesuita tedesco

Personaggi immaginari 
Frank Traber - personaggio della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11 - Sezione 2
Karl Traber - personaggio della serie animata Heidi (2015)